Hyalodictyum är ett släkte av svampar. Hyalodictyum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hyalodictyum